Альберто Хуанторена Данхер (, род. 3 декабря 1950 года в Сантьяго-де-Куба) — кубинский бегун на короткие и средние дистанции, олимпийский чемпион 1976 года в беге на 400 и 800 м (с мировым рекордом). Чемпион «Дружбы-84» в Москве.

В 1987 году награждён серебряным Олимпийским орденом.

Член Совета Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ; англ. International Association of Athletics Federations). Занимал должности вице-президента Национального института спорта, физического воспитания и отдыха, вице-президента и президента Кубинской федерации лёгкой атлетики.

Результаты

Соревнования

Рекорды 
Установил два мировых рекорда на 800 метров — 1.43,50 (1976), 1.43,44 (1977).

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл спортсмена на сайте databaseOlympics.com 

Бегуны на короткие дистанции Кубы
Бегуны на средние дистанции Кубы
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Кубы
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Кавалеры Серебряного Олимпийского ордена
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Победители соревнований «Дружба-84»
Спортивные функционеры Кубы
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы